Exter (rivier), een Duitse rivier die uitmondt in de Wezer
Exter (Vlotho), een plaats in de Duitse gemeente Vlotho, deelstaat Noordrijn-Westfalen